Voir également Jinzhou et Jiangzhou

 La Municipalité de Jingzhou () est une ville-préfecture de la province du Hubei en Chine ;
 Le District de Jingzhou () est l'arrondissement de la ville historique, au Nord-Est de la ville-préfecture de Jingzhou ().
 Le xian autonome miao et dong de Jingzhou () est une subdivision administrative de la province du Hunan en Chine.